links en rechts (richting), een richting
 rechts (politiek), een politieke richting
 rechtshandigheid bij mensen
 rechtsvoetig bij mensen en dieren
 Rechts (Italië) of La Destra, Italiaanse politieke partij